Gottwald může být:

příjmení
 Antonín Gottwald, vícero nositelů:
 Antonín Gottwald (archeolog) (1869–1941) – český učitel, amatérský sběratel a archeolog
 Antonín Gottwald (politik) (1907–???), též Antonín Gottvald – český politik, poslanec za sociální demokraty v letech 1945–1948
 Clytus Gottwald (* 1925), německý skladatel a dirigent
 Felix Gottwald (* 1976), rakouský lyžař
 Franz-Theo Gottwald (* 1955), německý katolický teolog, filosof a indolog
 Frederick Gottwald (1858–1941), americký malíř
 Frieder Gottwald (* 1964), německý hudebník, basista
 Gabriele Gottwald (* 1955), německá politička
 Hartwig Gottwald (*1917), německý politik (CDU)
 Helmut Gottwald, zakladatel Ministeck-GmbH
Jan Gottwald, fotbalový funkcionář spojený s 1. FK Drnovice
 Klement Gottwald (1896–1953), český komunistický politik a 4. prezident Československa
 Marta Gottwaldová (1899–1953) – manželka Klementa Gottwalda
 Michal Gottwald (1969) – český fotbalista
 Peter Gottwald (* 1935), německý psychiatr a psycholog
 Peter Gottwald (právník) (* 1944), německý právník, profesor a soudce
 René Gottwald (* 1973), německý fotbalista
 Siegfried Gottwald (* 1943), německý matematik, logik a historik vědy
 Stanislav Gottwald (1914–1983), český římskokatolický kněz
 Vladimír T. Gottwald (* 1954), český herec, spisovatel a publicista

název firmy
 Leo Gottwald KG, německý výrobce jeřábů

název dolů
 důl Gottwald, jméno několika různých dolů v Československu

sídla a administrativa
 Gotvaľd, název města Zmijiv v Charkovské oblasti na Ukrajině v letech 1976–1990
 Gotvaľdský rajón, název Zmijivského rajónu v Charkovské oblasti na Ukrajině v letech 1976–1990

jiné
 Gottwald (seriál), československý televizní seriál z roku 1986

Související články 
 Řád Klementa Gottwalda

Rozcestníky - příjmení